Johannes IV Lascaris, född 1250, död 1305, var monark i kejsardömet Nicaea mellan år 1258 och 1261. 

Johannes IV Lascaris utropades vid fadern, Theodoros II:s död till kejsare av Nicaea, störtades av Mikael VIII Palaiologos som lät blända och inspärra Johannes.

Noter 

Nicaeas kejsare
Män
Avlidna 1305
Födda 1250